Lišov est un toponyme qui peut désigner :

Lišov, une commune du district de Krupina, dans la région de Banská Bystrica.

Lišov, une commune du district de České Budějovice, dans la région de Bohême-du-Sud.